Saint-Cernin (Cantal)
 Saint-Cernin (Lot)
 Saint-Cernin-de-l'Herm
 Saint-Cernin-de-Labarde
 Saint-Cernin-de-Larche
 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac